Осічка — явище, яке полягає в тому, що після виконання всього необхідного для займання заряду, в зброї не відбувається пострілу.
 Осічка — американський науково-фантастичний бойовик жахів 2017 року.